

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Цецилий Метелл Далматик и Луций Аврелий Котта (дед Гая Юлия Цезаря по матери, оба — плебеи); преторы: Гней Корнелий Сизенна и Квинт Фабий Лабеон (в Ближней Испании); эдил: Марк Юний Пенн; народный трибун: Гай Марий.
 Трибун Марий выдвигает закон о подаче голосов, препятствующий влиянию богатых граждан на исход голосования. Консул Цецилий Метелл пытается воспрепятствовать голосованию, но под давлением Мария отступает.
 По настоянию консула Метелла начинается вторая далматинская война.

Китай 
 Решительное поражение хуннов от китайских войск Хо Цюйбина. Китай захватывает Синьцзян.

Родились 
 119, ок. — Гай Веррес (возможно, носил номен Корнелий или Крассиций; ум. 43 до н. э.), политич. деятель Древнего Рима.

Скончались 
 Гай Папирий Карбон — консул Республики предыдущего года.

См. также

Примечания